Sezon Superligi hiszpańskiej rozegrany został na przełomie 2011 i 2012 roku. Był to 38. sezon rozgrywek o Mistrzostwo Hiszpanii w hokeju na lodzie. W rozgrywkach wzięło udział 6 zespołów. Tytuł mistrzowski wywalczyła drużyna CH Jaca. Było to dziesiąte mistrzostwo w historii klubu.

Obrońcą tytułu była drużyna CH Jaca, która w finale poprzedniej edycji pokonała FC Barcelona 2:0. Pierwsze mecze sezonu odbyły się 17 września 2011 roku. Rozgrywki sezonu zasadniczego zakończyły się 18 lutego 2012 roku.

Sezon zasadniczy 
Sezon zasadniczy rozpoczął się 17 września 2011 roku. Uczestniczyło w nim 6 drużyn, które rozegrały po 20 spotkań. Cztery najlepsze drużyny zapewniły sobie awans do półfinału playoff, w której walczyły o mistrzostwo Hiszpanii. Pierwsze miejsce po rundzie zasadniczej zajmował zespół CH Jaca.

Tabela

Faza play-off

Bibliografia 
 Oficjalna strona ligi

Hokej na lodzie w Hiszpanii
2011 w hokeju na lodzie
2012 w hokeju na lodzie
2011 w Hiszpanii
2012 w Hiszpanii